Anne Hill kan avse:

 Anne Hill, pseudonym för Netta Muskett (1887–1963), brittisk romanförfattare
 Anne Hill (artist) (1804–1896), kanadensisk skådespelare, dansös och danslärare

 Anne Hill (kulle i Antarktis)